Dendelbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Dendelbach (Bibers), rechter Zufluss der Bibers bei der Ziegelmühle von Westheim, Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Dendelbach (Dendelbach), rechter Zufluss des Dendelbach (Bibers) bei Renkenbühl, Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Dendelbach (Sall), rechter Zufluss der Sall bei Wohlmuthausen, Gemeinde Forchtenberg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Dendelbach, heute Kesselbach (Salzbach), Oberlauf des Salzbachs (zum Oberrhein) in Wiesbaden, Hessen

Ortschaft:
 Dendelbach (Rosengarten), Hof der Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Dentelbach